Bonhoeffer-Haus steht für
Bonhoeffer-Haus (Berlin)
Bonhoeffer-Haus (Bocholt)
Bonhoeffer-Haus (Friedrichsbrunn)
Bonhoeffer-Haus (Lobetal)
Bonhoeffer-Haus (Lüneburg)
Bonhoeffer-Haus (Oerlinghausen)
Bonhoeffer-Haus (Schwäbisch Hall)
Bonhoeffer-Haus (Stettin)